Рафаэ́л Каэта́но ди Арау́жо (; ) — бразильский футболист, нападающий.

Карьера 
Свою профессиональную карьеру Рафаэл начал в швейцарском клубе «Кьяссо», с которым подписал контракт в 2003 году. За два сезона в Челледж-лиге, втором по значимости дивизионе Швейцарии, бразилец сыграл 61 игру и забил 30 мячей, заняв с командой в сезоне 2003/04 третье место, а в сезоне 2004/05 — четвёртое. Он отличился в первом же своём поединке за клуб, 18 июля 2003 года в домашнем матче первого тура против Ла-Шо-де-Фон, который завершился победой 3:0. Всего в первом сезоне Рафаэл забил 15 мячей и стал четвёртым бомбардиром Челлендж-лиги. Во втором сезоне он забил также 15 мячей.

В июле 2005 года Рафаэл перешёл в «Цюрих». Дебют за новый клуб, уже в Суперлиге, состоялся 16 июля 2005 года в гостевом поединке первого тура против «Санкт-Галлена», который завершился победой со счётом 3:1, бразилец вышел на замену на 90-й минуте вместо гвинейца Альхассане Кейта. Однако в дальнейшем Рафаэл достаточно легко завоевал себе место в основе. Всего в первом сезоне он провёл за «Цюрих» 31 матч и забил 14 мячей, чем помог клубу стать чемпионом Швейцарии. То же самое произошло и в следующем сезоне, когда бразилец забил 13 мячей в 32 матчах, а «Цюрих» снова стал чемпионом. Чемпионат 2007/08 Рафаэл начал очень активно, забив до Нового Года 12 мячей в 15 матчах, чем привлёк внимание берлинской «Герты», которая в январе 2008 года купила его за 4,5 млн евро. Также среди клубов, которые хотели купить игрока назывался «ФК Москва».

Дебют за столичный клуб состоялся 2 февраля 2008 года в домашнем поединке 18-го тура против франкфуртского «Айнтрахта», который завершился поражением со счётом 0:3, Рафаэл вышел в основном составе и провёл на поле весь матч. И хотя первый блин вышел комом, на дальнейшую игру бразильца это не повлияло. Уже в следующем сезоне он был одним из лидеров команды, а с Марко Пантеличем и Андреем Ворониным они составляли отличную атакующую линию берлинцев, что позволило клубу в том сезоне занять четвёртое место.

Сезон 2009/10 был кошмарным для «Герты», вылет из Бундеслиги был чем-то неожиданным, но игра не шла у всей команды, в том числе и у Рафаэла. Зато на следующий сезон, который берлинцы проводили во Второй Бундеслиге, бразилец активизировался и забил в 30 встречах 10 мячей и отдав 6 голевых передач.

27 июля 2012 года Рафаэл подписал 4-летний контракт с киевским «Динамо». 28 сентября 2012 года на 81 минуте матча с луганской «Зарёй» он забил свой первый мяч за «Динамо».

16 января 2013 года Рафаэл перешёл в «Шальке» на правах аренды до конца сезона 2012/13 с правом последующего выкупа. Его дебют за «Шальке» состоялся 18 января 2013 года в матче 18 тура Бундеслиги против «Ганновера» (5:4), когда он на 90 минуте заменил Льюиса Холтби. В июне 2013 года стало известно, что «Шальке» не будет выкупать Рафаэла.

20 июня 2013 года Рафаэл подписал контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией» до 2017 года.

Семья 
Имеет младшего брата Ронни, выступавшего за «Герту» на позиции атакующего полузащитника.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игрока 
 Профиль на официальном сайте «Шальке»
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Кьяссо»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах